Der Name Alpamare bezeichnet mehrere Freizeitbäder

 Alpamare (Bad Tölz), in Bad Tölz, Bayern, Deutschland.
 Alpamare (Pfäffikon), in Pfäffikon SZ, Schweiz.
 Alpamare (Scarborough), in Scarborough, England, Vereinigtes Königreich.